Duma di Stato – della Federazione russa
 Duma di Stato – dell'Impero russo

Pagine correlate 
Duma (disambigua)